

Cinema 
 The Unexpected  – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Unexpected  – cortometraggio del 1916 diretto da Francis Ford

Fumetti 
 The Unexpected – serie a fumetti pubblicata dal 1968 al 1982 dalla DC Comics
 The Unexpected – serie a fumetti pubblicata dal 2018 al 2019 dalla DC Comics

Televisione 
 The Unexpected  – serie televisiva statunitense del 1952